Linea M5 – linea della Metropolitana di Bucarest
Linea M5 – linea della metropolitana di Istanbul
Linea M5 – linea della Metropolitana di Milano